Tretal kan syfta på

 Triss (three of a kind) – en kortspelsterm
 Tretal (retorik) – en stilfigur inom elocutio i retorikens partesmodell